Konstancie z Yorku (1374 – 28. listopadu 1416) byla hraběnka z Gloucesteru, je zmíněna ve hře Williama Shakespeara Richard II.

Rodina 
Konstancie se narodila kolem roku 1374 jako jediná dcera Edmunda z Langley a jeho manželky Isabely Kastilské, nejmladší dcery Petra I. Kastilského a jeho oblíbené milenky Marie z Padilly.

Spiknutí proti Jindřichovi IV. 
Krátce před 7. listopadem 1379 se Konstancie provdala Tomáše Despensera, 1. hraběte z Gloucesteru. Despenser byl jmenován hrabětem z Gloucesteru králem Richardem II., ale po jeho sesazení a nastoupení Jindřicha IV. mu byly některé jeho pozemky zabaveny a byl zbaven hraběcího titulu. V důsledku těchto událostí se na konci prosince 1399 spolu s dalšími zapojil do spiknutí, známého jako Povstání Epiphany. Snažili se o zavraždění krále Jindřicha a znovunastolení vlády krále Richarda. Podle francouzské kroniky spiknutí prozradil králi Konstanciin bratr Eduard. Nicméně anglické kroniky žádnou takovou Eduardovu roli nezmiňují. Despenser unikl bezprostřednímu zajetí, ale nakonec byl odevzdán úřadům v Bristolu, kde byl 16. ledna 1400 popraven. Po manželově smrti se Konstancie začala zajímat o své pozemky a péči o syna. Po manželově smrti, byla Konstancie buď zasnoubená nebo žila jako milenka s Edmundem Holandským.

V únoru 1405, během povstání Owaina Glyndŵra, Konstancie sama iniciovala spiknutí s cílem unést mladého Edmunda Mortimera a jeho bratra Rogera Mortimera z hradu Windsor. Mladý Edmund Mortimer a jeho bratr byli zachyceni před vstupem do Walesu. Konstancie zapletla svého staršího bratra Eduarda do spiknutí. Proto byl na 17 týdnů uvězněn na zámku Pevensey, ale nakonec byl z přízně Jindřicha IV. propuštěn. Když Konstancie zemřela, byla pochována v klášteře Reading.

Vývod z předků

Reference 

Yorkové
Hraběnky z Gloucesteru
Narození v roce 1374
Úmrtí v roce 1416
Úmrtí 28. listopadu
Pohřbení v klášteře Reading
Ženy